Az 1969-es Australian Open férfi versenyét az ausztrál Rod Laver a spanyol Andres Gimeno előtt.

Kiemeltek 

   Rod Laver '(Bajnok)
   Ken Rosewall (Harmadik kör)
   Tom Okker (Első kör)
   Tony Roche (Elődöntős)
   John Newcombe (Negyeddöntős)
   Richard Pancho Gonzales (Harmadik kör)
   Fred Stolle (Negyeddöntős)
   Marty Riessen (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények

1969 a teniszben